Fowzi Guerdjou est un compositeur et producteur de musique,producteur de films et de documentaire.

Biographie 
Il étudie la musique, s'intéresse à la musique pop rock, classique, à la musique de film et à toutes sortes de musiques du monde. Il participe au sein de groupes à des tournées dans le monde entier, qui le mènent aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Extrême-Orient. De 1977 à 1986 Il compose et produit 23 albums pop rock. 

Sa rencontre avec Michel Magne, un soir de 1975, est décisive pour son avenir. En 1976 au studio Château d'Hérouville, c'est la qu'il commence sa carrière dans le cinéma en faisant les arrangements des musiques de films de court métrage et de publicité, l'un des compositeurs qui l'ont influencé, au même titre que  Marvin Gaye, Elton John, Maurice Jarre, David Bowie. 

Fowzi Guerdjou compose sa première musique de film en 1980 Les hommes en folie. Compose et produit plusieurs albums pop rock de 1975 à 1999. Mais c'est surtout les années suivantes où il composera la musique de 15 courts-métrages pour Bourlhem Guerdjou. Avec Christophe Rugiaa, il composera des œuvres pour National Geographic Channel U.S.

En 2009, il travaille en collaboration avec son ami, le compositeur Jeff Rona et Remote Control Production la société du compositeur Hans Zimmer et participe aux arrangements du film Transformers musique composée par Steve Jablonsky. En 2014 il devient le Président de Meet The World People and instrument foundation.

Musiques de films 

 1982 - Chomeur en Folie - Cinéma -G Cachoux (Long-metrage) 
 1987 - Ring (court-métrage) de Bourlem Guerdjou et Franck Jaen
 1988 - Zipo de Frank Jean
 1989 - Jour d'enfance de Bourlhem Guerdjou
 1994 - Avec Hakim Guerdjou, Couleurs d'enfants (court-métrage) de Bourlem Guerdjou
 1999 - Inside Story  BBC one
 2001 - L'Enfance égarée de Christophe Ruggia d'une durée de 25 minutes.
 2002 - Les Diables de Christophe Ruggia
 2004 - Le Grand Voyage d'Ismael Ferroukhi
 2005 - Mussolini : le secret de famille, de Fabrizio Laurenti et Gianfranco Norelli
 2005 - Sourire de bouddha - http://download.pro.arte.tv/archives/bulletin/2005bul27.pdf
 2006 - Ignacy Paderewski de Adam Wibrowski 
 2007 - Around The World For Free National Geographic  
 2008 - Lost Heritage - National Geographic  
 2008 - Serengeti - BBC one 
 2009 - Rainforest - BBC one 
 2009 - Omnibus - BBC one  
 2013 - Juste une Fois  - Va sano Productions 
 2014 - Danbé, la tête haute . Europacorp  
 2015 - Tourneur - de  Herve Ganem .Tonnerre Films
 2015 - Jeff -  film de Bourlem Guerdjou
 2016 - Marion, 13 ans pour toujours - Europacorp 
 2016 - Dévastées - Va sano Productions 
 2017 -  The Smoke That Thunders - Sony Pictures 
 2018 - La Lettre -  Les films passeurs d'images.
 2018-  Gjirokastra -Alexandre Sokourov - LM- Aviva Films
2019 Album Dunkan k - capitol

2020 Album Austen - Epic  
2021 Album 

2022 Last Breath -  Original British documentary - BBC-ONE

Distinctions 
 Bayard d'or  -meilleurs musique.
 Rome Film Fest : Meilleure musique pour Mussolini : le secret de famille
 Danbé, la tête haute Prix du meilleur téléfilm au Festival de la fiction 2014.
 Les Diables  le Grand Prix Cannes Junior en 2002. 
 Prix Luigi-De-Laurentis  , Lion d'or Venise 2004
 Christophe 1994 - double disque d'or Album Bevilacqua.
 Chopin  documentary - Prix musique Festival Paderewski 2008

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Compositeur de musique de film
Producteur de musique